Михаи́л Но́виков:
 Новиков, Михаил Васильевич (1918—1978) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Михаил Григорьевич (1924—1986) — советский организатор здравоохранения.
 Новиков, Михаил Леонтьевич (1915—1957) — инженер-механик.
 Новиков, Михаил Михайлович (1876—1965) — российский зоолог, ректор Московского университета.
 
 
 Новиков, Михаил Сергеевич (1957—2000) — русский писатель, литературный критик.